La Serie A1 1983-84 fue la edición número 62 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 2 de octubre de 1983. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los cuatro primeros clasificados de la Serie A2. Los clasificados en las cuatro últimas posiciones perderían la categoría.
El campeón sería por décima vez en su historia el Granarolo Bologna tras derrotar en la final al Simac Milano en tres partidos. Descendieron a la Serie A2 Simmenthal Brescia, Libertas Forlì, Alpe Bergamo y San Benedetto Gorizia, mientras que consiguieron plaza de ascenso Cantine Riunite Reggio Emilia, Gedeco Udine, Yoga Bologna y Marr Rimini.

Temporada regular

Clasificación

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1984
Baloncesto en 1983
Baloncesto en 1984